geiser (apparaat), een apparaat dat warm water kan leveren, bijvoorbeeld met gas of elektriciteit.
geiser (bron), een door aardwarmte verwarmde natuurlijke bron, die op min of meer gezette tijden een mengsel van water en stoom de lucht in spuit.